«Реквием по вампиру» () — французский эротический вампирский фильм ужасов 1971 года режиссёра Жана Роллена. Картина содержит контрастные между собой сцены, в которых сочетается порок и невинность, кровавые и романтические эпизоды.

Сюжет 
Две молодые девушки спасаются бегством от правосудия. На пути им встречается старый замок, в котором они решают спрятаться. Вскоре девушки узнают, что замок принадлежит последнему живущему на Земле вампиру, где, помимо него, обитают ещё и его слуги. Вампир решает сделать из девушек таких же как и он.

В ролях 
 Мари-Пьер Кастель — Мари
 Мирей Д'Аржент — Мишель
 Филипп Гасте — Фредерик
 Луис Доур — Луис
 Мишель Делесаль — старый вампир

Версии фильма 
Существует несколько версий фильма, расширенных, в основном, благодаря использованию дополнительных сцен насилия и эротики. Как отмечал сам режиссёр, подобные сцены были вставлены продюсерами для национальных кинорынков, а сам он в их съёмках участия не принимал.

Другие названия фильма 
Картина, среди иных фильмов Роллена, обладает самым обширным перечнем альтернативных названий:
 Caged Vampires
 Caged Virgins (США)
 Crazed Virgins
 Dungeon of Terror
 Requiem for a Vampire
 Requiem gia ena vampir (Греция)
 Requiem pour un vampire
 Sex Vampires
 The Crazed Vampire
 Virgins and Vampires
 Virgins and the Vampires (США)

Примечания

Фильмы ужасов Франции
Фильмы ужасов 1971 года
Эротические фильмы Франции
Фильмы на французском языке
Эротические фильмы 1970-х годов
Фильмы о вампирах
Эротические фильмы ужасов
Фильмы о школе
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях